

Persone 
 Gopalasamudram Narayana Iyer Ramachandran – biofisico indiano
 Lars Iyer – scrittore e filosofo britannico
 Vijay Iyer – pianista e compositore statunitense

Altro 
 Mr. and Mrs. Iyer – film del 2002 diretto da Aparna Sen